Szabados Béla (1867–1936) zeneszerző, pedagógus
 Szabados Béla (1894–1970) szobrász
 Szabados Béla (1974) rövid pályás világbajnok úszó

Jegyzetek